soul – gatunek muzyki rozrywkowej
 Soul – samochód osobowy marki Kia
 David Soul –  amerykański aktor